Consejo Supremo Electoral puede referirse a:
 Consejo Supremo Electoral (Nicaragua), ente electoral nicaragüense.
 Consejo Supremo Electoral (Venezuela), el ente electoral venezolano.